The Brood (album), een muziekalbum van Herman Brood
 The Brood (band), een Amerikaanse muziekband
 The Brood (film), een horrorfilm van David Cronenberg
 The Brood (worstelteam) en The New Brood, een professioneel worstelteam in WWE